Виктор Николаевич Курин (; 24 февраля 1934, Свердловск, УССР — 13 мая 2005, Киев) — украинский и молдавский оперный певец (баритон). Народный артист Украины (2000). Народный артист Молдавской ССР (1974). Профессор Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского.

Биография 
Окончил вокальный факультет Киевской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в 1964 г. (класс Д. Г. Евтушенко). Лауреат конкурсов вокалистов: всеукраинского имени Н. Лысенко (1962, Киев — 1 премия) и всесоюзного имени М. И. Глинки (1962, Москва).

 В 1954—1965 гг. — солист Ансамбля песни и танца Киевского военного округа.
 В 1964 году удостоен звания Заслуженный артист Украинской ССР.
 В 1965—1975 гг. — солист Молдавского театра оперы и балета.
 В 1974 году удостоен звания Народный артист Молдавской ССР.
 В 1974—1975 гг. — преподаватель сольного пения в Кишинёвском институте искусств.
 В 1975—1988 гг. — солист Киевского театра оперы и балета им. Шевченко.

С 1982 г. — педагог, с 1992 г. — профессор Киевской консерватории им. П. И. Чайковского (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского). Известные выпускники класса профессора В. Н. Курина: тенора Михаил Вишняк, Александр Гурец, Иосиф Киш, Михаил Мациевский; баритоны Александр Багмат, Александр Бойко, Андрей Евтушенко, Леонид Завирюхин, Павел Зибров (Нар. арт. Украины), Николай Ильченко, Владимир Капшук, Игорь Мокренко, Валерий Мурга, Владимир Симоненко; басы Дмитрий Агеев, Назар Павленко, Олег Сычев, Леонид Тищенко; сопрано Наталия Кречко (Засл. арт. Украины), Надежда Славинская; меццо-сопрано Ирина Житинская, Анна Лабуть, Вероника Канинская и другие.

В 2000 году удостоен звания Народный артист Украины.

Скончался 13 мая 2005 года. Похоронен на Байковом кладбище в г. Киеве.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени (1972).
 Народный артист Украины (2000).
 Заслуженный артист Украинской ССР (1964).
 Народный артист Молдавской ССР (1974).
 Орден Юлиуса Фучика (Чехословакия)
 Ордена и медали СССР и Молдавии.
 Почётный стипендиат Фонда «Украина-XXI столетие».

Творчество

Оперные партии 
 Риголетто («Риголетто» Дж. Верди),
 Граф ди Луна («Трубадур» Дж. Верди),
 Амонасро («Аида» Дж. Верди),
 Жермон («Травиата» Дж. Верди),
 Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини),
 Валентин («Фауст» Ш. Гуно),
 Пролог и Тонио («Паяцы» Р. Леонкавалло),
 Остап («Тарас Бульба» Н. Лысенко),
 Султан («Запорожец за Дунаем» А. Гулак-Артемовского),
 Мишук («Тихий Дон» И. Дзержинского),
 Елецкий («Пиковая дама» П. Чайковского),
 Князь («Чародейка» П. Чайковского),
 Мазепа («Мазепа» П. Чайковского) ,
 Грязной («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова),
 Князь Игорь («Князь Игорь» А. Бородина) и другие.

Концертная деятельность 
Спел свыше 500 сольных концертов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 viktor-kurin.narod.ru: Сайт о Викторе Курине
 Видео на сайте YouTube: - фильм-концерт «Поёт Виктор Курин» (1973)

Баритоны
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Персоналии:Национальный театр оперы и балета Республики Молдова
Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории
Народные артисты Молдавской ССР
Похороненные на Байковом кладбище